Paulucci es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Amilcare Paulucci delle Roncole (1773–1845), almirante austriaco.
 Federico Paulucci (1990), futbolista argentino.
 Marianna Paulucci (1835–1919), malacóloga italiana.
 Cristian Paulucci (1973), exfutbolista y director técnico argentino.